Nísia Floresta ist der Name von 

 Nísia Floresta (Rio Grande do Norte), vormals Papary, einer brasilianischen Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Nísia Floresta (Autorin) (1810–1885), einer brasilianischen Erzieherin, Übersetzerin, Schriftstellerin und Feministin, der zu Ehren die Gemeinde 1948 umbenannt wurde
 Floresta Nacional de Nísia Floresta, Naturschutzgebiet in Rio Grande do Norte